New Haven Open at Yale 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu New Haven Open at Yale rozgrywany w dniach 19–25 sierpnia 2012 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród 637 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Stanach Zjednoczonych